Le groupe B de la coupe du monde de football de 2006, qui s'est disputée en Allemagne du 9 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué le  à Leipzig, a placé les équipes de l'Angleterre ( FIFA), du Paraguay ( FIFA), de la Suède ( FIFA) et de Trinité-et-Tobago ( FIFA) dans le groupe B.
Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe A et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe A.

Classement

Première journée

Angleterre - Paraguay

Trinité-et-Tobago - Suède

Deuxième journée

Angleterre - Trinité-et-Tobago

Suède - Paraguay

Troisième journée

Suède - Angleterre

Paraguay - Trinité-et-Tobago

Statistiques 
Lors des six matchs du groupe, 10 buts ont été inscrits soit une moyenne de 1,66 but par rencontre. Les arbitres ont distribué 27 cartons jaunes et 1 carton rouge.

Homme du match

Buteurs

Notes et références 

B